Բ letra do alfabeto armênio

Música 
Ben (álbum de Jorge Ben) — álbum de Jorge Ben
Ben (álbum de Michael Jackson) — segundo álbum de estúdio de Michael Jackson
Ben (canção) — faixa título e primeiro single do álbum homônimo

Outros 
Ben 10
Big Ben

Ver também 

Desambiguações de prenomes
Hipocorísticos

fi:Ben#Tunnettuja Benejä